Мориа:

 Мориа, Поль (1925—2006) — французский композитор, аранжировщик, дирижёр.
 Мориа (гора) — упоминаемая в Библии (Бытие, глава 22) горная местность, назначенная Богом Аврааму для принесения его сына Исаака в жертву. Традиционно ассоциируется с Храмовой горой в Иерусалиме.
 Мория (Мориа) — подземный город гномов в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.